Sign of the Times — сборник американской прогрессив-метал-группы Queensrÿche. Содержит подборку из наиболее известных композиций, поступил в продажу 28 августа 2007 года. Также было выпущено коллекционное издание, содержащее дополнительный диск с редкими материалами.

Список композиций

Участники записи 
Список составлен по буклету американского двухдискового издания 2007 года.

Музыканты Queensrÿche:
 Джефф Тейт — вокал
  — гитара, бэк-вокал (все песни кроме «Until There Was You» и «All the Promises», а также версий Myth)
  — гитара, бэк-вокал
  — гитара в «All the Promises»
  — гитара в «Until There Was You»
  — бас-гитара, бэк-вокал
  — ударные, бэк-вокал

Приглашённые музыканты:
  — вокал в «All the Promises»
 Майкл Кэймен — оркестровки в «Silent Lucidity» и «Real World»

Музыканты Myth:
 Джефф Тейт — вокал
 Келли Грэй — гитара
 Рэнди Гейн — клавишные
 Ричард Гибсон — бас-гитара
 Джимми Парсонс — ударные

Технический персонал:
 Дэвид К. Теддс — продюсер-составитель
 Майк Рагонья — продюсер-составитель
 Эврен Гёкнар — 
 Джоуи Чавес — менеджер проекта
 Сэм Нельсон — менеджер проекта
 Сьюзан Лавуа — арт-директор
 Хью Сайм — арт-директор, художественное оформление, дизайн
 Пол Гаргано — автор текста для буклета

Примечания

Ссылки 
 

Сборники Queensrÿche
Альбомы EMI America Records